,  — обозначения подхода, характерного для японской управленческой практики кайдзен, согласно которому для полноценного понимания ситуации считается необходимым прийти на гэмба — место выполнения рабочего процесса, собрать факты и непосредственно на месте принять решение. В русскоязычной литературе обычно используются написания «гемба» и «генти генбуцу».

Термины гэмба и гэнти гэмбуцу в международной практике стали широко известны после публикаций о системе менеджмента качества корпорации Toyota. Японский принцип принятия решения на месте возникновения проблем отличается от традиционного американского управленческого подхода, где решения принимаются, как правило, удалённо.

Используют пять правил менеджмента гэмба:
 Когда возникает проблема (ненормальное положение), необходимо идти на гэмба, к месту рабочего процесса.
 На гэмба необходимо проверить гэмбуцу — осмотреть окружение (оборудование, среду).
 Принять решения, контрмеры необходимо на гэмба — непосредственно на месте возникновения проблемы.
 После этого необходимо найти причину возникновения проблемы.
 Недопущение повторения проблемы необходимо зафиксировать в стандартах и инструкциях.

Примечания

Ссылки 
 О гэмба
 Lean Manufacturing Glossary & Definitions
 Масааки Имаи, интервью

Литература 
 
 Taiichi Ohno’s Workplace Management by Taiichi Ohno (2007), Translated by Jon Miller, Gemba Press, ISBN 978-0-9786387-5-7, ISBN 0-9786387-5-1

Бережливое производство